Иоганн Георг фон Экхардт (; , Дуинген, графство Каленберг — , ) — немецкий филолог и историк.

Биография 
Учился в школе Пфорта, затем изучал богословие, филологию и историю в Лейпцигском университете. По окончании курса поступил секретарём к фельдмаршалу фон Флеммингу, затем работал в Ганновере. В 1694 году Готфрид Лейбниц принял Экхардта своим ассистентом и до конца жизни оказывал ему заметное и разнообразное покровительство. Благодаря Лейбницу в 1706 году Экхардт получил должность профессора в Хельмштедте. После смерти Лейбница он занял должность библиотекаря в Ганновере, был возведён в дворянское достоинство императором Карлом VI и в 1721 г. опубликовал посвящённый императору труд «Происхождение австрийцев» (). Однако в 1723 году Экхардт оставил свой пост и бежал из Ганновера, оказавшись в итоге в иезуитском ордене в Кёльне, где принял католичество. Вскоре после этого архиепископ Иоганн Филипп фон Шёнборн назначил Экхардта своим библиотекарем и историком, в связи с чем Экхардт обосновался в Вюрцбурге, где в конце жизни принял участие в организации скандальной мистификации с так называемыми «камнями Берингера».

Важнейшие труды Экхардта — «История этимологических исследований немецкого языка» (; 1711) и двухтомные «Комментарии к деяниям восточных франков» (; 1729).

Примечания

Литература 
 

Историки Германии
Филологи Германии
Библиотекари Германии
Члены Прусской академии наук
Выпускники Лейпцигского университета